Hoskins kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hoskins,

USA 

 Hoskins (ort), Nebraska, Wayne County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar